Il cognome Bartels è portato da varie personalità

 Adolf Bartels (1862-1945) – poeta, romanziere e drammaturgo tedesco
 Hans von Bartels (1856-1913) – pittore tedesco
 Johann Christian Martin Bartels (1769-1833) – matematico e scienziato tedesco
 Michael Bartels (1968) – pilota tedesco
 Ralf Bartels (1978) – atleta tedesco
 Wolfgang Bartels (1940-2007) – atleta tedesco